Bangkok Open 2022 steht für folgende Tennisturniere in Thailand:

 Bangkok Open I 2022
 Bangkok Open II 2022
 Bangkok Open III 2022